Tijdens de wereldbeker schaatsen 2016/2017 werd voor de zesde keer de Grand World Cup berekend.

De Amerikaanse titelverdedigster Brittany Bowe liet nagenoeg het gehele wereldbekerseizoen aan zich voorbij gaan. Haar landgenote Heather Bergsma won voor de derde maal dit klassement.

Puntentelling 
De puntentelling is afwijkend van de puntentellingen voor de losse onderdelen. Bij elke individuele afstand krijgt alleen de top vijf punten voor dit klassement. Bovendien, als een afstand twee keer in één weekend wordt verreden, zoals de 500 meter en de 1000 meter soms, krijgt een schaatser slechts halve punten. Bij de wereldbekerfinale zijn de te verdienen punten 1,5 keer zo hoog.

 * Behalve in Nagano en Heerenveen
 ** En 1000 meter tijdens Berlijn

Eindstand 
In de onderstaande tabel staat de eindstand van de Grand World Cup van dit seizoen. In de linkerhelft van de tabel zijn de resultaten uitgesplitst per wereldbekerwedstrijd, in de rechterhelft van de tabel zijn de resultaten uitgesplitst naar schaatsafstand. Beide helften komen uiteraard op dezelfde totaalscore uit.

Grand World Cup vrouwen